Mexicali (ciutat), capital de l'estat mexicà de Baixa Califòrnia, a la frontera nord de l'estat amb els Estats Units
 Mexicali (municipi), municipi de Baixa Califòrnia que inclou la localitat de Mexicali, cap de municipi, capital de l'estat 
 Bisbat de Mexicali, seu de l'Església Catòlica a Mèxic, sufragània de l'arquebisbat de Tijuana, i que pertany a la regió eclesiàstica Nord-oest